Автономное сообщество и провинция Мурсия () включает в себя 45 муниципалитетов. Статус автономного сообщества провинция Мурсия получила согласно Конституции Испании от 1978 года. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Мурсии также объединены в 12 комарок: Кампо-де-Картахена (7 муниципалитетов), Вега-Медия-дель-Сегура (5),  (5), Бахо-Гуадалентин (5),  (5),  (4),  (4),  (4), Вега-Альта-дель-Сегура (3), Альто-Гуадалентин (3), Орьенталь (2) и Альтиплано (2).

Автономное сообщество и провинция Мурсия занимает площадь в 11 313,0 км² и имеет население в  жителей (2019). Столица автономного сообщества — город Мурсия, который также является его крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Мурсии — Лорка (1675,21 км²), а самый маленький — Беньель (10,06 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты Мурсии, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся.

Карта 
На административной карте автономного сообщества Мурсия указано расположение центров его муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Молина-де-Сегура
 2 — Кампос-дель-Рио
 3 — Альгуасас
 4 — Вильянуэва-дель-Рио-Сегура

Примечания

Ссылки 
 
 

Административное деление Мурсии
Мурсия
Мурсия